Емілі Луа і Оса Свенссон були чинними чемпіонками, але цього разу Свенссон не брала участі. Луа грала в парі з Маріон Бартолі, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ольга Благотова і Габріела Навратілова.

Ліза Макші і Мілагрос Секера виграли титул, у фіналі перемігши пару Благотова і Навратілова з рахунком 2–6, 7–6(7–5), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Abierto Mexicano Telcel 2004
Тур WTA 2004